Concerto d'amore – album dei Collage del 1979
Concerto d'amore – album dei Rondò Veneziano del 2005